Покровская церковь в селе Шила — кирпичная однопрестольная церковь в стиле классицизма, построенная в 1829—1836.

Описание 
Однокупольное крестообразное в плане здание, выстроенное по проекту, близкому к образцовым, колокольня пристроена в 1850 году. Не закрывалась, но после обрушения в 1975 сводов северного притвора богослужения перенесены в домовый храм. Отреставрирована в 2005 году.

Шила
Шила